Кикинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Кикинское сельское поселение —  входит в Каменский район Пензенской области
 Кикинское сельское поселение —  входит в Тёмкинский район Смоленской области